Чемпионат Уругвая по футболу 1910 года — 10-й по счёту турнир. Все клубы из Монтевидео. Клуб, занявший последнее место, выбыл из лиги.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1910
1910 год в футболе
1910-е годы в Уругвае